Emilio Settimelli, scrittore italiano
Leoncarlo Settimelli, giornalista e cantautore italiano